Esta lista de municípios de Goiás por população está baseada na estimativa de 2022 do IBGE. Goiás é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 246 municípios. O território goiano equivale a 3,99% do brasileiro e com quase 7 milhões habitantes (3,32% da população brasileira), o estado possui a sétima maior área territorial e o décimo segundo contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa em Goiás é Goiânia, a capital estadual, com mais de 1,4 milhão de habitantes. Em seguida, vem Aparecida de Goiânia com 500 mil; Anápolis, com quase 400 mil; Rio Verde, com 214 mil e Águas Lindas de Goiás com 208 mil habitantes. Entre as 10 cidades mais populosas de Goiás estão também: Valparaíso de Goiás (196 mil), Luziânia (196 mil), Senador Canedo (153 mil), Trindade (149 mil) e Itumbiara (113 mil).

Municípios 

População
Goiás